Col de la Croix :
 Le col de la Croix, un col situé dans les Alpes, en France entre les départements de l'Isère et de la Savoie ;
 le col de la Croix, un col situé dans le massif du Jura, en Suisse dans le canton du Jura, à 789 mètres d'altitude ;
 le col de la Croix, un col situé dans les Alpes, en Suisse entre Villars-sur-Ollon et les Diablerets ;
 le col de la Croix, un col situé dans les Alpes, en Italie dans la Vallée d'Aoste, dans le vallon de La Thuile ;
 le col de la Croix, un col situé en France dans le Massif corse dans le département de la Haute-Corse.

Autres :
 col de la Croix-de-Fer ;
 col de la Croix de Boutières ;
 col de la Croix de l'Homme Mort ;
 col de la Croix de Ladret ;
 col de la Croix de Peccata ;
 col de la Croix des Quatre Jambes ;
 col de la Croix de Chaubouret
 col de la Croix de Bauzon ;
 col de la Croix Saint-Robert ;
 col de la Croix-Morand ;
 col de la Croix Fry
 col de la Croix Haute;
 col de la Croix-de-Berthel;
 col de la Croix de Mounis ;
 col de la Croix Casard ;
 col de la Croix des Moinats ;
 col de la Croix des Morts ;
 col de la Croix-Perrin ;
 col de la Croix de Millet.